Финал Кубка Либертадорес 1966 года — три матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1966, 7-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 14, 18 и 20 мая 1966 года между уругвайским «Пеньяролем» и аргентинским «Ривер Плейтом».

По итогам трёх матчей уругвайский «Пеньяроль» в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес. В качестве победителя «Пеньяроль» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1966, где в двухматчевом противостоянии он уверенно обыграл мадридский «Реал», обе встречи завершились с одинаковым счётом 2:0 в пользу уругвайцев.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Дополнительный матч

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

Кубок Либертадорес
Май 1966 года
События 12 мая
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
Спорт в Уругвае в 1966 году
Международные соревнования по футболу в Уругвае
События 18 мая
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
1966 год в Аргентине
Международные соревнования по футболу в Аргентине
События 20 мая
Международные спортивные соревнования в Сантьяго
Спорт в Чили в 1966 году
Международные соревнования по футболу в Чили
Финалы Кубка Либертадорес